Perrysburg, une localité de l'Indiana ;
 Perrysburg, une localité de l'Ohio ;
 Perrysburg, une localité de l'État de New York ;
 Perrysburg, une census-designated place située dans l’État de New York.